Пуйтенга () — город и городская коммуна в Буркина-Фасо, в Восточно-Центральной области страны, на территории провинции Куритенга.

География 
Расположен на востоке центральной части страны, в 154 км от Уагадугу, на высоте 297 м над уровнем моря. Город находится в месте пересечения национальных шоссе № 4 и № 16.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 87 826 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания

Литература 
 Ouindinda Nikiéma, Paul Edward John Quarles van Ufford, Willemijn van Helden, Le commerce de bétail à partir du marché de Pouytenga : une étude sur quelques aspects de la commercialisation, du marché à betail et les exportations vers le Ghana et la Côte-d’Ivoire, Université d’Amsterdam, Groupe de Recherche Genre de Vie et Environnement, 1993, 57 p.

Города Буркина-Фасо